Andrea Previtali (1480-1528) – pittore italiano
Fernando Previtali (1907-1985) – direttore d'orchestra e compositore italiano
Giovanni Previtali (1934-1988) – storico dell'arte e docente italiano
Roberto Previtali (1981) – calciatore italiano
Robin Previtali (1987) – calciatore francese